Pomeranian bezeichnet

 ein Passagierschiff, siehe Pomeranian (Schiff)
 eine Hunderasse, siehe Deutsche Spitze